Söğüt (signifie en turc : saule) et désigne :
 Söğüt, chef lieu de district de la province de Bilecik en Turquie
 Söğüt, la rivière qui arrose la ville de Söğüt province de Bilecik
  village du district et de la province de Kütahya
 Barrage de Söğüt, un barrage sur une petite rivière (Ilgın Çayı), affluent du Porsuk Çayı. Le barrage est proche du village nommé  dans le district et la province de Kütahya
 , un village du district d'Orhaneli dans la province de Bursa